4-й чемпионат Европы по плаванию в ластах прошёл в испанском городе Сабадель близ Барселоны с 26 по 27 сентября 1970 года.

Призёры

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
 Информация на сайте CMAS
 Спортсмен-подводник, № 27 (1971) — С. 21-24
Спорт в Испании в 1970 году
Чемпионаты Европы по плаванию в ластах
Сентябрь 1970 года
Чемпионаты Европы в Испании
Чемпионаты Европы в 1970 году
Сабадель